Ри́йзипере — эстонский топоним:

 Рийзипере — посёлок в волости Сауэ уезда Харьюмаа.
 Рийзипере — железнодорожная станция в посёлке Рийзипере.
 Рийзипере — мыза в уезде Харьюмаа.
 Рийзипере — озеро в уезде Харьюмаа.
 Рийзипере — волость в приходе Нисси уезда Харьюмаа (в 1915–1917 годах — Сергеевская волость).
 «Рийзипере» — совхоз в Ниссиском сельсовете Харьюского района Эстонской ССР.